Sant Ansbert, (629-694), sant cristià, tercer abat de l'abadia de Sant Wandril, bisbe de Rouen.
 Ansbert el Senador, personatge del període merovingi.